Toto je seznam měst na Tuvalu.

Zdaleka největším městem na Tuvalu je Funafuti, kde 1. ledna 2005 žilo 4 749 obyvatel, což představuje asi polovinu obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena všechna sídla na Tuvalu, výsledky sčítání obyvatelstva z 1. listopadu 2002, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a ostrovy, na nichž jednotlivá sídla leží. Počet obyvatel se vztahuje na obce v politických hranicích.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí
 Seznam měst na Fidži
 Seznam měst na Kiribati
 Seznam měst na Samoi
 Seznam měst na Šalomounových ostrovech
 Seznam měst na Tokelau
 Seznam měst na Wallisu a Futuně

Externí odkazy 
 
 Tuvalu Central Statistics Division
 World Gazetteer - počty obyvatel tuvalských měst v současnosti

 
Tuvalu
města